Mikes György (1912–1987)  író, humorista, újságíró;  angolul George Mikes néven publikált, a BBC és a Szabad Európa Rádió munkatársa
 Mikes György (1929–1986)  újságíró, humorista, a Rádió Kabarészínházának állandó szerzője, a Ludas Matyi hetilap munkatársa